Camel (glazbeni sastav), engleski rock sastav
Camel (album), Camelov album 
Camel Trophy, automobilska utrka
Marvin Camel, boksač